Il doppio femminile  del torneo di tennis Governor's Cup Lagos 2 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Conny Perrin e Chanel Simmonds che hanno battuto in finale Jia Xiang Lu e Jia-Jing Lu 6-2, 3-6, [10-7].

Teste di serie 

 Conny Perrin /  Chanel Simmonds (Campionesse)
 Cristina Dinu /  Tadeja Majerič (semifinali)

 Jia Xiang Lu /  Jia-Jing Lu (finale)
 Keren Shlomo /  Jasmin Steinherr (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Governor's Cup Lagos 2012